Écuelles (Saône-et-Loire)
 Écuelles (Seine-et-Marne)